Сокровище:
 Сокровище — что-либо ценное для человека, а также драгоценность, дорогая вещь, деньги (первоначально — то, что скрыто, спрятано, сохранено где-нибудь).
 «Сокровище» — первый фильм австрийского кинорежиссёра Георга Пабста, 1923 года.
 «Сокровище» — польский фильм 1948 года, комедия-мелодрама.
 «Сокровище» — шри-ланкийский фильм 1972 года режиссёра Лестера Пириса.
 «Сокровище» — российский новогодний приключенческий фильм 2007 года с элементами комедии.
 «Сокровище» — фильм-драма 2009 года режиссёра Ли Дэниэлса.

См. также 

 Клад